Sophie von Dänemark (auch Sophia) ist der Name folgender Personen:

 Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg (1628–1685), Prinzessin aus dem Haus der Welfen und durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen
 Sophie Magdalene von Dänemark (1746–1813), Prinzessin von Dänemark und durch Heirat Königin von Schweden
 Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach (1700–1770), hohenzollernsche Prinzessin und durch Heirat Königin von Dänemark